Анастаси́я Попкова:
 Попкова, Анастасия Борисовна (род. 1982) — российская горнолыжница и тренер.
 Попкова, Анастасия Олеговна (род. 1981) — российская актриса театра и кино.